Adherbal (admiraal) (- 230 v.Chr.), Carthaags admiraal;
 Adherbal (Carthaagse admiraal)
 Adherbal van Numidië (2e eeuw v.Chr.), koning van de Massyliërs.